NANA CLIPS 3 – trzecia składanka klipów muzycznych japońskiej piosenkarki Nany Mizuki, wydana 18 stycznia 2006. Album osiągnął 3 pozycję w rankingu Oricon.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil albumu na Oricon 
 Profil albumu na King Records 

Albumy wideo Nany Mizuki
Kompilacje teledysków
Albumy muzyczne wydane w roku 2006